Skalnica je:
 del senčnice, glej skalnica (anatomija)
 drugo ime za kraj oziroma vzpetino/hrib Sveta Gora